Hear This!! — другий студійний альбом американського репера Numskull, виданий лейблом Numworld Entertainment 27 серпня 2008 р.

Список пісень 

 «Hennessy, Gin & Juice» (з участю Dru Down) — 2:52
 «Never Sober» (з участю MC Eiht та TWDY) — 4:07
 «Stanky Panky» (з участю 3X Krazy) — 5:32
 «Glooty-Us-Maximus» (з участю Digital Underground та Saafir) — 5:40
 «That Look» (з участю GR та EB) — 3:37
 «X Games» (з участю Ras Kass та Clee) — 5:20
 «Survive» (з участю Snoop Dogg та Da Productz) — 5:02
 «Do It Like This» (з участю Sultri) — 3:54
 «I'm That Gangsta» (з участю Ras Kass, 40 Glocc та Scipio) — 3:39
 «Purple, Pillz, Powdadamean» (з участю Cheeze, Lee Majors та Rahmean) — 2:23
 «Lavish Lifestyles» (з участю Da Productz) — 4:10
 «We Got Everything» (з участю Lee Majors) — 3:36
 «My Opinion» (з участю Shock G) — 1:48
 «Pimpin', Playin', Hustlin'» (з участю Boo-Ya Tribe та Dru Down) — 4:37
 «Skanless Bitches» (з участю Syde 2 Syde) — 4:12
 «Lights Out» (з участю Pretty Black) — 2:12
 «Suga Daddy» (з участю Nyce та Ms. Toi) — 3:52
 «Rockstar» (Clean; з участю Sean Paul та Kashflow) — 3:59
 «Numworld» (Clean) — 3:52

Посилання 

Хіп-хоп альбоми